Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2006 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2005—2006, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2005 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат проходил с 6 по 12 марта 2006 года в Любляне (Словения) в Тиволи Холл. Ранее Словения уже становилась кандидатом на проведение чемпионата (2002 и 2003 годы). В церемонии открытия приняли участие мэр Любляны Даница Симшич и представитель ИСУ Филлис Говард.

Квалификация на текущий чемпионат 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2006 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2005 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Спортивные танцы

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
2006 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Словении
Фигурное катание в Словении
Международные спортивные соревнования в Любляне